La stagione 2015 delle TCR International Series è stata la prima edizione del campionato organizzato da Marcello Lotti. È iniziata il 29 marzo a Sepang ed è terminata il 22 novembre a Macao. Stefano Comini, su SEAT León Cup Racer, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, la Target Competition, ha vinto il titolo scuderie.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti 

† – Ritirato ma classificato

Classifica scuderie 

† – Ritirato ma classificato

Uomo gara

Trofeo OMP

Galleria d'immagini

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2015
Serie automobilistiche per vetture Turismo